Küchle ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Küchle (1888–1936), Studienrat, württembergischer Landtagsabgeordneter
 Eugen Küchle, deutscher Kunstpädagoge, Direktor des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) von 1957 bis 1961
 Hans Joachim Küchle, (1921–2005), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Manfred Küchle (* 1944), deutscher Maler und Grafiker

 Knieküchle, traditionelles Gebäck der deutschen Küche
 Rosenküchle, traditionelles Eiergebäck der schwäbischen Küche

Siehe auch:
 Küchlein
 Küchl